4-я дивизия — тактическое соединение Канадской армии. Дивизия была впервые создана как формирование Канадского корпуса во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны дивизия была восстановлена как 4-я пехотная дивизия в 1941 году, а затем преобразована в бронетанковую и переименована в 4-ю бронетанковую дивизию. Начиная с 1916 года дивизия приняла отличительную нашивку зелёного цвета в качестве своей эмблемы. В 2013 году было объявлено, что Центральный округ сухопутных войск (Land Force Central Area) будет переименован в 4-ю дивизию. В настоящее время он отвечает за операции Канадской армии в канадской провинции Онтарио и имеет штаб-квартиру в Денисоновском арсенале в Торонто.

Состав

2-я механизированная бригада

31-я резервная бригада

32-я резервная бригада

33-я резервная бригада

Прочее

Примечания

Ссылки 
 Сайт Центрального округа сухопутных войск Канады

Вооружённые силы Канады
Дивизии Канады